

Cinema 
 Break Up - punto di rottura (Break Up) – film del 1998 diretto da Paul Marcus

Musica 
 Break Up – singolo di Jerry Lee Lewis del 1958
 Break Up – album di Scarlett Johansson e Pete Yorn del 2009
 Break Up – singolo di Mario feat. Gucci Mane & Sean Garrett del 2009, dall'album D.N.A.

Televisione 
 La separazione (Break Up) – episodio di Biker Mice from Mars
 Separazione (Break Up) – episodio della quinta stagione di Ellen